Ecker steht für:
 Ecker, Fluss im Harz
 Ecker, Kartenfarbe im deutschen Blatt, siehe Eichel (Farbe)
 Buchecker, Frucht der Buche
 Ecker (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ecker (Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht
 Ecker von Eckhofen (Adelsgeschlecht), schlesisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Eckher von Kapfing (Adelsgeschlecht)
 Eck von Kelheim (Adelsgeschlecht)
 Eckerbach
 Ekker
 Eker
 Egger (Begriffsklärung)